Александр Рабинович
 Рабинович, Александр Евгеньевич (род. 1934) — американский советолог, профессор Индианского университета, сын Е. И. Рабиновича.
 Рабинович, Александр Зискинд (нотарикон Азар; 1854—1945) — писатель и публицист.
 Рабинович, Александр Наумович (более известен под фамилией Митта; род. 1933) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, народный артист Российской Федерации.
 Рабинович, Александр Семёнович (1900―1943) ― советский музыковед и педагог.
 Рабинович, Александр Сергеевич (род. 1947) — петербургский скрипичный мастер.
 Рабинович, Александр Филиппович (1927—1944) — юнга-моторист Северного флота, пионер-герой.